Neocatapyrenium är ett släkte av lavar. Neocatapyrenium ingår i familjen Verrucariaceae, ordningen Verrucariales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neocatapyrenium